Graduate Management Admission Council (GMAС) — международная некоммерческая организация, созданная с целью популяризации бизнес-образования, научной систематизации данных о поступлениях в бизнес-школы и на программы обучения MBA и предоставляющая абитуриентам и образовательным учреждениям ряд специфичных инструментов и сервисов на этапе поступления.

Большей частью организация известна в мире как администратор международного вступительного экзамена GMAT (Graduate Management Admission Test) — стандартизированного теста, широко используемого приемными комиссиями для оценки абитуриентов при принятии решении о их зачислении на программы обучения MBA, Master of Finance, Master of Accountancy и т. д.

Кроме того, GMAТ используют для отбора кандидатов на поступление некоторые юридические школы, выпускающие студентов с двойной специальностью JD/MBA, например, университет Northwestern University в Чикаго (штат Иллинойс) и American University — Washington College of Law.

GMAT оценивает математические, языковые, аналитические навыки абитуриентов, а также навыки интегрированного мышления. Кроме того, GMAС предоставляет услуги в виде исследований и опросов, а также анализа рынка, которые созданы для того, чтобы помогать приёмным комиссиям университетов принимать решения по зачислению студентов на обучение.

Штаб-квартира GMAС 
Штаб-квартира GMAС находится в городе Рестон (штат Вирджиния). Это бизнес-центр в пригороде Вашингтона (округ Колумбия). В 2007 открылся первый европейский филиал организации в Лондоне. У GMAС есть филиалы в Гонконге и Гургаоне (Индия).

Совет по приёму студентов на магистерские программы в сфере управления включает 212 университетов из 22 стран, включая Австралию, Канаду, Китай, Францию, Великобританию и Индию. В 2007 году организация расширила международное влияние. Управление организацией осуществляет совет директоров, состоящий из 15 членов, среди которых представлены преподаватели бизнес-школ и частные предприниматели.

Продукция и услуги GMAС 
В настоящее время экзамен GMAТ используется при приёме на более чем 6 000 магистерских программ в сфере управления в примерно 2 100 бизнес-школах мира. Экзамен GMAТ проводится более 230 000 раз в год.

В исследования GMAС входят опросы и анализ трендов в мировом образовании в сфере управления. Среди исследований GMAС можно выделить исследование теста GMAТ, которое включает:

 тренды в объёмах тестирования. GMAС имеет доступ к новейшим трендам в области GMAТ, которые исследуются ежемесячно и сравниваются с показателями за предыдущие пять лет;
 профили поступающих на управленческие специальности с помощью GMAТ. Эти профили публикуются ежегодно (в ноябре) и предлагают информацию по средним баллам поступающих за прошедшие пять и десять лет, а также анализ в демографическом ключе;
 географические тренды. Исследование международных трендов делится на мировое, европейское, азиатское и североамериканское. Кроме того, исследуются тренды в мобильности студентов, которые основываются на прохождении GMAТ и результатах.

Опросы, проводимые GMAС 
Всемирный опрос учащихся магистерских программ в сфере управления

Опрос студентов-магистров последнего года обучения в бизнес-школах проводится на базе университетов незадолго до выпуска. Студентов просят выразить мнение по поводу образования, необходимости получения степени и перспективах полученных навыков в рабочей среде.

Опрос корпоративных рекрутеров

Это исследование изучает рынок труда для выпускников магистерских программ в сфере управления, а также требования и ожидания работодателей.

Опрос будущих студентов от mba.com.

Здесь изучаются мнения, ожидания и предпочтения будущих студентов МВА, зарегистрированных на официальном сайте GMAС для поступающих и сдающих GMAТ, mba.com.

Исследование перспектив выпускников

Долгосрочный опрос выпускников, ранее принимавших участие во Всемирном опросе учащихся магистерских программ в сфере управления. Это исследование изучает показатели первых рабочих мест, на которые устраиваются студенты после выпуска и сравнивают их с текущими рабочими местами, а также отслеживает изменения в занимаемых выпускниками позициях: ответственность, повышения и размер заработной платы. Кроме того, исследование ретроспективно оценивает выгоды, получаемые от магистерских программ управления, и делает вывод о необходимости изменений в образовательной сфере.

Исследование 2012 года в области трендов поступления

Опрос сотрудников приёмных комиссий, которые подают данные о трендах в поступлении, составе абитуриентов, стратегиях приёма студентов, маркетинговых каналах, проценте поступающих и поступивших, структуре приёма в университеты и объёме академических групп.

GMAС организовывает ряд программ профессионального развития и конференций для сотрудников приёмных комиссий бизнес-школ, включая Ежегодную конференцию GMAС, Институт подготовки сотрудников приёмных комиссий и ежегодную Конференцию лидерства, а также Международные симпозиумы и вебинары.

Некоммерческие инициативы 
GMAС инвестирует в стратегические некоммерческие инициативы для оказания помощи университетам с программами в сфере бизнеса и управления. Фонд GMAС под названием МЕТ (Management Education for Tomorrow — вклад в будущее бизнес-образования) насчитывает 10 миллионов долларов и используется для помощи студентам, обучающимся на магистерских программах в сфере управления, а также преподавателям и образовательным учреждениям. В 2011 году был организован фонд i2i (The Ideas to Innovation — идеи для инноваций).

В 2005 году GMAС организовал TeamMBA, всемирную инициативу по общественно полезной деятельности студентов магистерских программ в сфере управления.

См. также 
 Тест GMAT
 Магистр делового администрирования (MBA)

Ссылки 
 gmac.com 

Образование